Sveti Andrej (Moravče), een plaats in de Sloveense gemeente Moravče
 Sveti Andrej (Škofja Loka), een plaats in de Sloveense gemeente Škofja Loka